Hans Kanters (schrijver) (1940), Nederlands zakenman en schrijver
 Hans Kanters (schilder) (1949), Nederlands kunstenaar